Роберт Аксельрод (; род. 27 мая 1943) — американский  и экономист, профессор политических наук и государственной политики в Мичиганском университете, где работает с 1974 года, член Национальной АН США, удостоен Национальной научной медали (2014). Среди его работ выделяют книгу «The Evolution of Cooperation» (1984).

Биография 
Окончил с отличием Чикагский университет (бакалавр математики, 1964). В Йельском университете получил степени магистра политологии (1966) и доктора философии по политологии с отличием (1969). С 1968 до 1974 год преподавал в Калифорнийском университете в Беркли. С 1974 года в Мичиганском университете. В 2006—2007 годах президент .

Он более всего известен своими работами в области эволюции сотрудничества, которую развивал в многочисленных статьях и, в частности, в книге «Эволюция сотрудничества» (The Evolution of Cooperation). В настоящее время его научные интересы включают теорию сложности (особенно агент-ориентированное моделирование) и проблемы международной безопасности.

Аксельрод является членом Национальной академии наук (1986), Американской академии искусств и наук (1985), Совета по международным отношениям.

Среди его наград и отличий — пятилетняя стипендия по премии Макартура, премия от Американской ассоциации содействия развитию науки за выдающийся вклад в науку.

Награды и отличия 
 , AAAS (1981)
 Стипендия Мак-Артура (1987-92)
 , первый удостоенный (1990)
  (2008)
 Премия Юхана Шютте в политических науках (2013)
 Национальная научная медаль США (2014)
 Почётный доктор Гарвардского университета (2015)

Сочинения 
 Axelrod, Robert The Evolution of Cooperation, Basic Books, (1984), ISBN 978-0-465-02122-2

Примечания 

Экономисты США
Члены Национальной академии наук США
Профессора Мичиганского университета
Преподаватели Мичиганского университета
Преподаватели Школы публичной политики имени Джеральда Р. Форда
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
Доктора философии по политологии
Персоналии:Совет по международным отношениям
Стипендиаты Мак-Артура
Лауреаты премии Юхана Шютте
Почётные доктора Гарвардского университета
Почётные доктора Джорджтаунского университета
Президенты Американской политологической ассоциации